Pseudoniem van twee artiesten
 Robert Dixon (1961-2020), een Jamaicaanse reggae en dancehall producer
 RZA, een Amerikaanse muzikant, rapper, filmmaker en schrijver, geboren in 1969 als Robert Fitzgerald Diggs